Anund av Sverige kan syfta på:
Bröt-Anund (600-talet), fornsvensk kung  kallad Bröt-Anund som betyder Anund (väg-)brytaren 
Anund Uppsale ((840-talet)), svensk kung  enligt Rimbert
Anund Jakob (ca 1009–ca 1050)– kung 1022
Anund Gårdske (1000-talet), kung c. 1070, tillnamnet betyder 'ryssen'
Anund Emundsson (död c. 1056), prins, son till kung Emund den gamle Anund (Emund? Ingvar?)